Либеральное христианство может означать:

 Либеральная протестантская теология — модернистское протестантское богословие XIX века, называемое в ряде источников либеральным христианством.
 Прогрессивное христианство — по мнению ряда исследователей, термин прогрессивное христианство является взаимозаменяемым с либеральным христианством, что, по мнению других, является некорректным; по мнению представителей прогрессивного христианства их воззрения ближе к консервативным, чем к либеральным

См. также

Примечания